Landquart (plaats), een Zwitserse plaats
Landquart (district), een district in het Zwitserse kanton Graubünden
Landquart (rivier), een rivier in het dal Prättigau in Zwitserland